Il singolare del torneo di tennis Gramado Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Daniel che ha battuto in finale José de Armas 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Mariano Puerta (secondo turno)
 Werner Eschauer (quarti di finale)
 Iván Miranda (secondo turno)
 Hermes Gamonal (primo turno)

 André Sá (quarti di finale)
 Ricardo Mello (secondo turno)
 Marcos Daniel (Campione)
 Frédéric Niemeyer (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2003